Rajić (Novska)
 Rajić (Bjelovar)